Austria (niem. Österreich) – państwo w Europie Środkowej
 Marchia Austriacka – marchia państwa frankijskiego istniejąca w latach 976–1156
 Księstwo Austriackie – państwo wchodzące w skład Świętego Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego w latach 1156–1359
 Arcyksięstwo Austriackie – państwo wchodzące w skład Świętego Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego w latach 1359–1804
 Cesarstwo Austrii – państwo austriackie w latach 1804–1918 (od 1867 wchodzące w skład Austro-Węgier)
 Niemiecka Austria – państwo austriackie w latach 1918–1919
 I Republika Austriacka – państwo austriackie w latach 1919–1934
 Federalne Państwo Austriackie – państwo austriackie w latach 1934–1938

Osoby:
 Steve Austria – amerykański polityk

Inne:
 (136) Austria – asteroida
 SS Austria – statek

Kluby piłkarskie:
 Austria Wiedeń
 SC Austria Lustenau
 Austria Salzburg
 SK Austria Klagenfurt

Zobacz też:
 Österreich